Паска — багатозначний термін.
 Паска — великодній хліб.
 Сирна паска — великодня страва зі свіжого сиру.
 Паска — оформлена грудка з мокрого ґрунту, елемент дитячої гри.

Прізвище 

 Володимир Паска — єпископ Української греко-католицької церкви, єпископ-помічник Філадельфійської архієпархії (1992–2008).
 Даніеле Фінці Паска — театральний режисер, письменник, хореограф, клоун.
 Паска Олег Володимирович ( 1970) — український політик.

Українські прізвища
Італійські прізвища